Angelo Mariani ist der Name folgender Personen:

* Angelo Mariani (Dirigent) (1821–1873), italienischer Dirigent und Komponist 
 Angelo Mariani (Chemiker) (1838–1914), französischer Chemiker, Hersteller des Vin Mariani 
 Angelo Mariani (Priester) (1885–??), Priester und Autor